Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1968/1969  — XXXVI чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с декабря 1968 года по май 1969 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1968/1969 года принимали участие 12 команд: тбилисские «Динамо» и ГПИ, киевские СКА и «Строитель», московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», тартуский «Калев», рижские ВЭФ и СКА, каунасский «Жальгирис» и алма-атинский «Локомотив».

Составы команд 
Динамо (Тбилиси) В.Алтабаев, Б.Болквадзе, Т.Буиглишвили, А.Казанджян, З.Карабаки, М.Коркия, В.Кутателадзе, А.Лежава, Д.Лежава, З.Леонтьев, С.Магалашвили, Р.Мамаладзе, Л. Мосешвили, Т.Нариманидзе, Т.Пицхелаури, З.Саканделидзе, А.Схиерели, В.Угрехелидзе, Т.Чихладзе. Тренер – Леван Инцкирвели.

СКА (Киев) Ю.Архипов, В.Брянцев, В.Детюк, Ю.Егоров, С.Мансуров, Н.Мариевич, А.Николаев, В.Новиков, В.Окипняк, Б.Пинчук, В.Пономаренко, В.Порохненко, В.Радзиевский, В.Салухин, В.Срибный, Н.Сушак. Тренер – Александр Леонов.

ЦСКА (Москва) В.Андреев, А.Астахов, С.Белов, А.Блик, О.Бородин, Г.Вольнов, Е.Захаров, В.Капранов, Н.Ковыркин, Н.Крючков, А.Кульков, Я.Липсо, М.Медведев, Р.Нестеров, Ю.Селихов, А.Сидякин, А.Чигирь. Тренер – Арменак Алачачян. 

Спартак (Ленинград) А.Белов, В.Бойко, А.Большаков, О.Борисевич, В.Бородин, И.Быков, С.Васильев, Б.Григорошенко, Л.Иванов, О.Кутузов, Н.Леонов, А.Панков, Б.Потанин, И.Рожин, И.Сахарнов, С.Скворцов, В.Фёдоров, Ю.Штукин. Тренер – Владимир Кондрашин.

Строитель (Киев) В.Балабанов, А.Вальтин, А.Васютинский, В.Гладун, В.Жадан, С.Заброда, С.Иващенко, В.Калабин, В.Ковянов, С.Копычко, Ю.Кузьмин, П.Лушненко, В.Мартынов, Н.Погуляй, А.Поливода, В.Смольяков, В.Сторчак, Е.Филозоф, А.Чугунов, Вяч.Шаблинский. Тренер – Владимир Шаблинский.

Калев (Тарту) К.Ильвес, П.Кокк, А.Крикун, Я.Лентсиус, Т.Лепметс, Я.Лея, А.Лилль, Х.Лилль, П.Метсар, П.Меттиг, Э.Парбо, Я.Салуметс, А.Таммисте, П.Томсон, В.Филатов. Тренер – Ильмар Куллам. 

ВЭФ (Рига) В.Богданович, Х.Бурий, Г.Васильев, А.Гулбис, Э.Добелис, И.Жвигурс, В.Ильичёв, А.Каценс, Я.Круминьш, В.Крупский, И.Лукашевич, Ю.Мерксонс, Ю.Морозов, В.Муйжниекс, Ю.Науджунс, И.Осис, А.Ошс, Э.Панс, К.Рудзетис, О.Юргенсон, Я.Яунземс. Тренер – Альфред Крауклис.

СКА (Рига) Я.Балодис, Ю.Бирзниекс, Э.Богурдович, И.Веритис, Э.Гревелис, Я.Давидс, А.Забелло, Я.Замуэлс, Э.Зейдакс, А.Калниекс, Ю.Калниньш, Я.Карпов, В.Легздиньш, Г.Муйжниекс, Арк.Петров, К.Стрелис, А.Тройцис, Ю.Фёдоров, Т.Фрейманис, В.Эглитис, Р.Ясунс. Тренер – Майгонис Валдманис. 

Жальгирис (Каунас) Г.Будникас, Р.Вензбергас, Л.Венцловас, Г.Гедрайтис, А.Жукаускас, А.Зданавичус, Ю.Казюнас, А.Линкявичус, В.Малинаускас, С.Паткаускас, М.Паулаускас, А.Радченко, Р.Римкус, С.Рузгас, В.Сарпалюс, А.Чупковас, А.Шидлаускас, И.Юркшайтис. Тренер – Витаутас Бимба.

ГПИ (Тбилиси) Г.Арутюнов, И.Бекоев, Г.Бичиашвили, А.Глурджидзе, Г.Джугели, Г.Катамадзе, С.Коваленко, И.Лежава, В.Ломадзе, Э.Майсурадзе, Т.Манагадзе, З.Мхеидзе, Д.Ниниашвили, Н.Пирцхалаишвили, Ю.Пулавский, Л.Чхиквадзе. Тренер – Михаил Кекелидзе.

Динамо (Москва) А.Авраамов, А.Болошев, Н.Гильгнер, Ю.Голубков, А.Грызлов, В.Избицкий, В.Иллюк, В.Корнеев, В.Никитин, Ал.Петров, В.Поляков, В.Соколов, В.Цинман, В.Шаламов, А.Шаталин, С.Ястребов. Тренер – Виктор Власов.

Локомотив (Алма-Ата) А.Аубакиров, В.Вейсман, В.Верзилин, К.Воскобойников, В.Зеленов, А.Ким, В.Куликов, Г.Малашин, К.Миловидов, А.Никишин, В.Платонов, Ю.Поздняков, Б.Субботин, Н.Фадейкин, Е.Чеботарёв, Б.Шведов, В.Шведов. Тренер – Владимир Мухамеджанов.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1968/1969 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1968/1969 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

1969 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1969 году
Чемпионаты СССР в 1968 году
1968 год в баскетболе